Tuba puede hacer referencia a:
 Tuba, instrumento musical de viento;
 Tuba, bebida de palma;
 Tuba o nube embudo, nube con forma de cono invertido que cuelga de una nube conectiva;
 Tuba, municipio en Filipinas;
 Tuba uterina, trompa uterina o de Falopio.